Law of evidence steht für:
 Law of evidence (England und Wales)
 Law of evidence (Vereinigte Staaten)

en:Evidence (law)